Ilan Rechtman – izraelski pianista i kompozytor
 Mordechaj Rechtman – izraelski dyrygent i fagocista
 Szemu’el Rechtman – izraelski samorządowiec i polityk